4 × 100 meter estafette, bij atletiek
 4 × 100 meter vrije slag, bij zwemmen